What You Know это песня северо-ирландской инди-рок-группы Two Door Cinema Club.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для «What You Know» был загружен на Youtube 11 января 2011 года. Видео было снято и спродюсировано Лопе Серрано из Канады. На видео присутствовали испанские танцовщицы.

Список композиций 
Цифровой сингл
"What You Know" – 3:09

Участники записи 
Вокал – Two Door Cinema Club
Продюсерs – Элиот Джеймс
Слова – Алекс Тримбл, Сэм Халлидэй, Кевин Бэйрд.

Чарты

Дата выпуска

Примечания